Jean Dohmen (journalist), Nederlands journalist.
 Jean Dohmen (kunstschilder), Belgisch kunstschilder.